– ośmioramienna wersja shurikena. Zazwyczaj spotykana jest w wersji z czterema ostrzami tnącymi i czterema wbijającymi.

Broń japońska
Broń miotana